San Giuliano steht für:

Orte:
 San-Giuliano, Gemeinde auf Korsika, Frankreich
 San Giuliano del Sannio, Gemeinde in der Provinz Campobasso, Italien
 San Giuliano di Puglia, Gemeinde in der Provinz Campobasso, Italien
 San Giuliano Milanese, Gemeinde in der Provinz Milano, Italien
 San Giuliano Terme, Gemeinde in der Provinz Pisa, Italien

Sonstiges:
 San Giuliano (Insel), Insel in der Lagune von Venedig
 San Zulian, Kirche in Venedig